Nîjno-Teple (în ) este o comună în raionul Stanîcino-Luhanske, regiunea Luhansk, Ucraina, formată din satele Artema, Nîjno-Teple (reședința), Pișceane și Serednoteple.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației comunei Nîjno-Teple era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%).

Note 

Nîjno-Teple, Stanîcino-Luhanske, Luhansk
Nîjno-Teple, Stanîcino-Luhanske, Luhansk
Nîjno-Teple, Stanîcino-Luhanske, Luhansk